Феде́цкий — фамилия; имеет женскую форму Федецкая.
 Федецкий, Альфред Константинович (1857—1902?) — русский фотограф, снял первый российский фильм в 1896.
 Федецкий, Андрей Стефанович (1958—2018) — советский и украинский футболист и тренер.
 Федецкий, Артём Андреевич (род. 1985) — украинский футболист.